Лехминское сельское поселение — муниципальное образование в составе Холм-Жирковского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Лехмино.

Географические данные 
 Общая площадь: 69,6 км²
 Расположение: центральная часть Холм-Жирковского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с Болышевским сельским поселением
 на востоке — с   Холм-Жирковским городским поселением 
 на юге — с  Игоревским сельским поселением
 на западе — с Канютинским сельским поселением
 на северо-западе — с  Печатниковским сельским поселением

По территории поселения проходит автомобильная дорога  Холм-Жирковский-Ярцево.
 Крупные реки: Соля.

История 
Образовано Законом от 28 декабря 2004 года.  

Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года, к 1 января 2019 года в Лехминское сельское поселение были включены все населённые пункты трёх упразднённых сельских поселений: Болышевского, Канютинского и Нахимовского.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находится 55 населённых пунктов:

Ссылки 
Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Муниципальные образования Холм-Жирковского района
Сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения Холм-Жирковского района